Приазо́вка — хутор в Ейском районе Краснодарского края, входит в состав Кухаривского сельского поселения.

География 
Расположен в 9 км к юго-западу от города Ейска, в 2 км от села Кухаривка.

Хутор находится на развилке автомобильной дороги, идущей от Ейска до станиц Должанской и Камышеватской.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ейского района